Села:
 Проценки — Полтавська область, Глобинський район
 Проценки — Полтавська область, Зіньківський район

Прізвище
 Проценки — старшинський рід із Гетьманщини.